Omloop kan verwijzen naar wetenschappelijke begrippen:
Omloopsnelheid (astronomie)
Omlooptijd (astronomie)
Omloopsnelheid (economie)

Naar personen:
Geert Omloop

Naar een aandoening:
Paronychia of nagelriemontsteking, ook bekend als omloopje.

Naar sportevenementen:
Circuit (sport), een ander woord voor omloop.
Omloop Het Nieuwsblad, Belgische wielerwedstrijd.
Omloop Mandel-Leie-Schelde, Belgische wielerwedstrijd.
Omloop van Goeree-Overflakkee, Nederlandse wandeltocht.
Omloop van Lotharingen, Franse wielerwedstrijd.
Omloop van de Vlaamse Scheldeboorden, Belgische wielerwedstrijd.
Driedaagse van West-Vlaanderen, (voorheen Omloop der Vlaamse Ardennen-Ichtegem), Belgische wielerwedstrijd.

Naar een straat:
Omloop, een straat in Utrecht.